Орьенталь — топоним:
 Орьенталь — комарка в Испании, входит в провинцию Мурсия
 Орьенталь — город и муниципалитет в Мексике (штат Пуэбла).
 Орьенталь — муниципалитет в Мексике, штат Пуэбла, с административным центром в одноимённом городе. 
 Эстелья-Орьенталь — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Наварра.